«Поклонник» — название фильмов:
* «Поклонник» — советский художественный кинофильм 1973 года, режиссёры — Али Хамраев и Альберт Хачатуров.
 «Поклонник» (англ. The Fan) — американский фильм ужасов 1981 года по мотивам романа Боб Рэндл, режиссёр — Эд Бьянки.
 «Поклонник» — российский триллер 1999 года, режиссёр — Николай Лебедев.
 «Поклонник» (англ. The Boy Next Door) — американский эротический триллер 2015 года, режиссёр — Роб Коэн.

См. также